Harapan (Tanah Pinem), een plaats in Indonesië
Harapan (Sungai Apit), een plaats in Indonesië
Harapan (Pemulutan), een plaats in Indonesië